Enlisted peut désigner :

 Enlisted, est une série télévisée américaine de treize épisodes diffusée entre le  et le  sur le réseau Fox ainsi que sur d'autre chaine ailleurs dans le monde. Enlisted (jeu vidéo)'', est un jeu vidéo développé par Gaijin Entertainment et sorti le .